Mangakis () ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Mangakis (1890–1952), griechischer Politiker
 Georgios Mangakis (1922–2011), griechischer Jurist und Politiker